Aceasta este o listă cu primarii municipiului Iași:

Perioada Regatului României 

 Dimitrie Gusti (24 august 1864 - 5 decembrie 1866)
 Teodor V. Tăutu (5 decembrie 1866 - 26 iunie 1868)
 Ioan Antoniadi (3 septembrie 1868 - 2 iunie 1869)
 Dimitrie Gusti (18 iulie 1869 - aprilie 1870)
 Teodor V. Tăutu (25 mai - 25 octombrie 1870)
 Gheorghe Beldiman (24 - noiembrie 1870)
 Constantin Cristodulo-Cerchez (5 decembrie 1870 - 7 octombrie 1871)
 Dimitrie Gusti (decembrie 1871 - mai 1872)
 Nicolae Gane (17 iunie 1872 - 19 mai 1876)
 Grigore Tufescu (19 mai 1876 - 10 ianuarie 1877)
 Scarlat Pastia (11 ianuarie 1877 - 3 ianuarie 1879) 
 Constantin Cristodulo-Cerchez (4 ianuarie - 15 aprilie 1879)
 Vasile Pogor (februarie 1880 - 26 aprilie 1881)
 Nicolae Gane (27 aprilie - 23 iunie 1881)
 Ioan Ornescu (23 iunie - 13 octombrie 1881)
 Dimitrie Gusti (octombrie 1881 - februarie 1883)
 Leon Negruzzi (3 februarie 1883 - 7 decembrie 1886)
 Dimitrie Gusti (decembrie 1886 - martie 1887)
 Nicolae Gane (4 iunie 1887 - 4 martie 1888)
 Vasile Pogor (7 iunie 1888 - 7 iunie 1890)
 Pandele Zamfirescu (26 martie - 7 iunie 1891) 
 colonel Constantin Langa (7 iunie 1891 - 30 mai 1892) 
 Vasile Pogor (30 mai 1892 - 11 noiembrie 1894)
 Ioan Diamandi (11 noiembrie 1894 - 19 noiembrie 1895)
 Nicolae Gane (19 noiembrie 1895 - 22 aprilie 1899)
 Alexandru A. Bădărău (22 aprilie 1899 - 19 februarie 1901)
 Constantin B. Pennescu (12 aprilie 1901 - 24 decembrie 1904)
 Gheorghe Lascăr (24 decembrie 1904 - 9 aprilie 1907)
 Petru Poni (9 aprilie - 11 iulie 1907)
 Nicolae Gane (11 iulie 1907 - 6 ianuarie 1911)
 Dimitrie A. Greceanu (6 ianuarie 1911 - 30 aprilie 1912)
 Gheorghe N. Botez (30 aprilie - 29 decembrie 1912)
 Matei B. Cantacuzino (29 decembrie 1912 - 6 ianuarie 1914)
 Alexandru Teodoreanu (6 ianuarie - 17 martie 1914)
 Anastasie Triandafil (17 martie - 27 aprilie 1914)
 George G. Mârzescu (27 aprilie 1914 - 14 decembrie 1916) 
 Mihai Tomida (27 decembrie 1916 - 1918)
 Nicolae A. Racoviță (1918)
 Gheorghe N. Botez (1918)
 Emil R. Cernătescu (1918-1919)
 Constantin Crupenschi (1919-1920)
 Panait Zosin (1920)
 general Mihai Negruzzi (23 martie 1920 - august 1921)
 Constantin Climescu (1921)
 Petru Pogonat (august 1921)
 general Mihai Negruzzi (1921)
 Petru Poni (1922)
 Eugen Herovanu (1922)
 Constantin Toma (februarie 1922 - 12 martie 1926)
 Constantin Enășescu (12 martie - 25 aprilie 1926)
 Neculai Petrea (22 mai 1926 - 14 octombrie 1927)
 Osvald Racoviță (14 octombrie 1927 - 1 noiembrie 1929)
 Nicolae Cănănău (3 noiembrie - 30 decembrie 1929)
 Petru Bogdan (1 ianuarie 1930 - martie 1934)
 Gheorghe Vasiliu-Voina (1934)
 Osvald Racoviță (22 martie 1934 - 13 februarie 1938)
 Nicolae N. Gane (1938)
 Mihai Eșanu (13 februarie - 1 octombrie 1938)
 general Constantin Ionescu (10 octombrie 1938 - 10 octombrie 1940)
 Spiridon Poleacu (10 octombrie 1940 - 26 ianuarie 1941)
 general Constantin Ionescu (26 ianuarie 1941 - 2 iunie 1943)
 Constantin N. Ifrim (2 iunie 1943 - 25 august 1944)
 Alfred Winkler (5 septembrie 1944 - 10 martie 1945)
 Eduard Lăzărescu (10 martie 1945 - septembrie 1947)

Perioada comunistă 

 Anton Paluga (octombrie 1947 - 20 decembrie 1950)
 Constantin Crăcană (20 decembrie 1950 - martie 1953)
 Ion Niculi (28 martie 1953 - 1956)
 Octav Iliescu (1956 - 1959)
 Anghel Negulescu (20 decembrie 1959 - 29 decembrie 1964)
 Gheorghe Filip (1965-1967)
 Gheorghe Cambose (13 martie 1967 - 20 februarie 1968)
 Ioan Manciuc (1970 - 27 martie 1979) 
 Eugen Nechifor-Moraru (1979 - 22 noiembrie 1989) 
 Dumitru Nagîț (22 noiembrie - 22 decembrie 1989)

Perioada post-comunistă 
 
 Vasile Dumitriu (25 decembrie 1989 - 25 august 1990)
 Emil Uncheșel (25 august 1990 - 14 iunie 1991)
 Emil Alexandrescu (14 iunie 1991 - 4 martie 1992) 
 Vasile Dumitriu (4 martie - 22 iunie 1992)
 Constantin Simirad (22 iunie 1992 - 28 noiembrie 2003)- [ CDR, PMR, PSD ]
 Gheorghe Nichita (28 noiembrie 2003 - 25 mai 2015) - [ PSD ]
 Mihai Chirica (25 mai 2015 - interimar, 5 iunie 2016 - 4 februarie 2022) - [ PSD, IND, PNL ]
 oprirea exercitării funcției de către Mihai Chirica (4 februarie 2022 - 11 februarie 2022)
 Mihai Chirica (11 februarie 2022 - prezent) - [ PNL ]
P.S. Ionel Onofraș a fost primar al județului Iași (așa era titulatura în perioada post-revoluționară la județe).

Legături externe 
 Cei mai puternici ieseni, 17 februarie 2007, Evenimentul zilei

Iași
Lista primarilor
Lista
Primari